St. Donat steht für folgende Orte in Österreich:
 St. Donat, Ortschaft in der Stadtgemeinde Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Katastralgemeinde St. Donat, Katastralgemeinde der Gemeinde Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gemeinde Sankt Donat, 1958 aufgelöste Gemeinde in Kärnten

Siehe auch:
 Heiliger Donatus
 Saint-Donat
 Donatuskirche